Le Mariage – serie televisiva francese
 Le Mariage – libro di Bruno Léandri

Pagine correlate 
Mariage